Чёрная пятница — многозначный термин.
 Чёрная пятница — пятница после Дня благодарения в США.
 Чёрная пятница (1869), 24 сентября 1869 года — финансовое потрясение в США, связанное с полной скупкой золота Дж. Фиском и Дж. Гулдом.
 Чёрная пятница (1966), 2 декабря 1966 года — в ходе войны во Вьетнаме авиация США потеряла над Северным Вьетнамом восемь самолётов, максимальное количество за всю войну.
 Чёрная пятница (1978), 8 сентября 1978 года — инцидент, произошедший на площади Жале в Тегеране, во время которого около 100 человек были убиты шахскими войсками, более 200 получили ранения. Данное кровопролитие считается поворотным событием иранской революции.
 Чёрная пятница (рассказ) — рассказ А. Н. Толстого.
 Чёрная пятница (Южный парк) — эпизод мультсериала «Южный парк».